Чемпионат мира по бадминтону — соревнование, организованное Всемирной федерацией бадминтона для выявления лучших мировых бадминтонистов.

Впервые чемпионат мира по бадминтону был проведён в 1977 году. Проводился раз в 3 года вплоть до 1983 года.

Начиная с 1985 года, чемпионат мира начал проводиться раз в 2 года. Так продолжалось до 2005 года. С 2006 года соревнование стало ежегодным, за исключением годов проведения Олимпиады.

Места проведения

Медальный зачёт